Boissey kan syfta på:

 Boissey, Ain, fransk kommun i departementet Ain
 Boissey, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
 Boissey-le-Châtel, fransk kommun i departementet Eure

Se även 
 Boisset